Ел Паме има више значења:

 Ел Паме (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Паме (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику